Pride Bushido 12 também conhecido como Pride Bushido Survival 2nd Round foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  no Nagoya Rainbow Hall em Nagoya, Japão.

Background 
O evento contou com o segundo round do torneio de Meio Médios (83 kg) do Bushido de 2006. Os vencedores das lutas do torneio nesse round avançaram às semifinais, que aconteceram no Pride Bushido 13 em 5 de Novembro.

Bushido 12 marcou o começo do Pride transmitindo eventos do Bushido de graça para os EUA. Bushido 12 foi transmitido da graça na televisão a cabo nos Estados Unidos por meio da Fox Sports Net em 27 de Agosto de 2006. Essa transmissão foi editada para o conteúdo e caiu por duas horas.

Resultados

Chave do Grand Prix de Meio Médios do Pride de 2006

Referências

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2006